Il torneo di singolare femminile ai Giochi olimpici di Tokyo del 2020 si è svolto dal 24 luglio al 31 luglio al Ariake Coliseum su campi di cemento outdoor.

Belinda Bencic ha vinto la medaglia d'oro battendo in finale Markéta Vondroušová.

Elina Svitolina ha vinto la medaglia di bronzo dopo aver battuto Elena Rybakina nella finale per il 3º posto.

Calendario

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (primo turno)
  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Elina Svitolina (semifinale, bronzo)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Iga Świątek (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (terzo turno)

<li>  Belinda Bencic (campionessa, oro)
<li>  Petra Kvitová (secondo turno)
<li>  Jennifer Brady (primo turno)
<li>  Elise Mertens (primo turno)
<li>  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
<li>  Maria Sakkarī (terzo turno)
<li>  Elena Rybakina (semifinale, quarto posto)
<li>  Kiki Bertens (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
Tabellone 

Tennis ai Giochi della XXXII Olimpiade